Linderiella är ett släkte av kräftdjur. Linderiella ingår i familjen Chirocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gälbladfotingar
Linderiella